Biografies:
 Santes Justa i Rufina, màrtirs de Sevilla
 Sants Víctor, Pacífic, Justa i Clara de Manlleu, màrtirs venerats a Santa Maria de Manlleu fins al 1936
 Toponímia:
 Santa Justa  o Santa Giusta , municipi italià a la província d'Oristany (Sardenya)
 Ermita de Santa Justa, ermita romànica al terme de Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental
 Estació de Sevilla - Santa Justa, estació de ferrocarril de Sevilla 
 San Pablo-Santa Justa, districte administratiu de la ciutat andalusa de Sevilla